Wenning ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wenning (* 1965), deutscher Architekt
 Arnulf Wenning (* 1957), deutscher Popsänger
 Christian Wenning (* 1974), deutscher Politikwissenschaftler und Lobbyist
 Gregor K. Wenning (* 1964), deutscher Neurologe
 Joachim Wenning (* 1965), deutscher Manager
 Johann Nepomuk von Wenning-Ingenheim (1790–1831), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Martin Wenning, deutscher Kirchenmusiker und Komponist

 Norbert Wenning (* 1957), deutscher Pädagoge
 Robert Wenning (* 1946), deutscher Archäologe und Hochschullehrer
 Theodor Wenning (1887–1958), deutscher Politiker (CDU)
 Thorsten Wenning (* 1982), deutscher Drehbuchautor und Filmregisseur
 Werner Wenning (Diplomat) (1914–1986), deutscher Diplomat
 Werner Wenning (* 1946), deutscher Industriemanager
 Wilhelm Wenning (* 1950), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Fürth, Regierungspräsident von Oberfranken

Siehe auch:
 Wening